Rutherford pode referir-se a condados dos Estados Unidos:
Condado de Rutherford (Carolina do Norte).
Condado de Rutherford (Tennessee).

Rutherford pode também referir-se a um distrito nos Estados Unidos:
Rutherford (Nova Jérsei)

Rutherford também pode referir-se a personalidades:
Joseph Franklin Rutherford - Advogado e 2º presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos EUA.
Rutherford Birchard Hayes - político estadunidense, décimo-nono presidente dos Estados Unidos
Ernest Rutherford - importante químico e físico da Nova Zelândia, considerado o pai da física nuclear.
Daniel Rutherford - descobridor do elemento nitrogênio

Desambiguação